Hötter ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hötter (1923–2000), deutscher Komponist und Musiker
 Viktor Hötter (1894–1917), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Hötter Platt, Sprache in einem Teil von Düsseldorf-Gerresheim